La saison 2008-2009 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Division 1 pour la  fois, malgré la troisième place obtenue, la LFP refusa d'y participé a la coupe de la confédération la saison prochaine pour des raisons inconnues. L'équipe joue aussi en coupe d'Algérie, en coupe de la confédération pour la  fois et à la coupe nord-africaine des vainqueurs de coupe pour la  fois.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Matchs de coupe de confédération

Matchs de coupe nord-africaine

Effectif professionnel

Notes et références 

Béjaïa
2008-2009
Football en Algérie en 2008
Football en Algérie en 2009